Boazosuolu kan syfta på följande platser:

Finland 

 Boazosuolu (ö, lat 69,04, long 20,75), Lappland, Tunturi-Lappi, 
 Boazosuolu (ö, lat 69,15, long 21,57), Lappland, Tunturi-Lappi, 

Robotskapade Finlandförgreningar